Мерв может означать:
 Мерв — древний город в Азии (ныне в Туркмении).
 Мерв — прежнее (до 1937 года) название туркменского города Мары.
 «Мерв» — туркменский футбольный клуб.
 Мерв-ар-руз — средневековый город, располагавшийся неподалёку от Мерва.

См. также 
 Марвази (рус. «Мервский»)